Fleerde (herenhuis), Bergharen
Fleerde (flatgebouw), Bijlmermeer (Amsterdam Zuidoost)